Village green – area aperta al pubblico in un villaggio o altro insediamento
 Village Green – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato di New York
 Village Green – quartiere di Los Angeles
 Village Green – stadio di cricket di Christchurch, Nuova Zelanda
 The Village Green – gruppo musicale indie rock statunitense